Алекса́ндр Гера́симов:
 Герасимов, Александр Анатольевич (род. 1957) — советский и российский журналист, телеведущий.
 Герасимов, Александр Васильевич (1861—1944) — русский полицейский администратор, шеф жандармов.
 Герасимов, Александр Викторович (род. 1969) — советский и российский футболист.
 Герасимов, Александр Георгиевич (род. 1975) — российский волейболист.
 Герасимов, Александр Евгеньевич (род. 1961) — советский легкоатлет.
 Герасимов, Александр Константинович (1888—1957) — генерал-майор РИА, участник Гражданской войны в России и Второй мировой войны.
 
 Герасимов, Александр Павлович (1869—1942) — геолог, горный инженер, сотрудник Геологического комитета, член Русского географического общества.